Боталы — название населённых пунктов.

Россия 
 Боталы — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Боталы — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Боталы — деревня в Андреапольском районе Тверской области.